Клирвотер има више значења:
 Клирвотер (река), река у САД
 Округ Клирвотер (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Клирвотер (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Клирвотер (Јужна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Клирвотер (Флорида), је град у америчкој савезној држави Флорида
 Клирвотер (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Клирвотер (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Клирвотер (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота